Фиа́лка персиколи́стная, или Фиалка прудова́я () — травянистое многолетнее растение семейства Фиалковые, вид рода Фиалка, произрастающий в центральной, северной и восточной Европе и северной Азии.

Ботаническое описание 
Растение с ползучим корневищем.

Стебель высотой 10—30 см. Листья узкие треугольные, 7—15 мм в поперечнике.

Цветки диаметром 10—15 мм появляются поздней весной или ранним летом, округлые лепестки голубоватого или желтовато-белого цвета с короткими зеленоватыми или желтоватыми шпорами.

Распространение и среда обитания 
Растение предпочитает известковые почвы в сырых местах.

Примечания

Литература 
 

Флора Северной Америки
Фиалковые